Naselja u BiH u općini Čajniču:
Bučkovići (Čajniče, BiH)
Bučkovići na Bezujanci